Svartåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svartåstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Svartåstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Svartåstjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Svartåstjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (21,1 ha)
Svartåstjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,1 ha)
Svartåstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (38,4 ha)
Svartåstjärnen (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Svartåstjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn